Semen kan syfta på följande:
 Semen (djur), ett släkte steklar

Geografi

Albanien 

 Lumi i Semanit, vattendrag,

Bulgarien 

 Zemen (ort i Bulgarien), Pernik, Obsjtina Zemen,

Indonesien 

 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,17), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 111,36), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 110,04), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,45), 
 Kecamatan Semen, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,98), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 112,36), 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar